Кубок Молдавии Moldtelecom () — футбольный турнир в Молдавии, в котором определяется обладатель национального кубка. Национальным турнир стал после распада СССР, и с тех пор победитель турнира получает право играть в Лиге Европы УЕФА.

Финальные матчи

Победители советского периода 

 1945: «Динамо» Кишинёв
 1946: «Динамо» Кишинёв
 1947: «Динамо» Кишинёв
 1948: ДО Бельцы
 1949: «Локомотив» Кишинёв
 1950: «Буревестник» Бендеры
 1951: Красное знамя (Кишинёв)
 1952: «Буревестник» Бендеры
 1953: «Динамо» Кишинёв
 1954: «Локомотив» Унгены
 1955: КСХИ Кишинёв

 1956: «Буревестник» Бендеры
 1957: КСХИ Кишинёв
 1958: «Локомотив» Кишинёв
 1959: КСХИ Кишинёв
 1960: КСХИ Кишинёв
 1961: «Молдавкабель» Бендеры
 1962: «Молдавкабель» Бендеры
 1963: «Волна» Кишинёв
 1964: «Темп» Тирасполь
 1965: «Трактор» Кишинёв
 1966: «Виброприбор» Кишинёв

 1967: «Трактор» Кишинёв
 1968: «Темп» Тирасполь
 1969: «Темп» Тирасполь
 1970: «Пищевик» Бендеры
 1971: «Пищевик» Бендеры
 1972: «Пищевик» Бендеры
 1973: «Политехник» Кишинёв
 1974: «Динамо» Кишинёв
 1975: «Динамо» Кишинёв
 1976: «Строитель» Тирасполь
 1977: «Грэничерул» Глодяны

 1978: КСХИ Кишинёв
 1979: «Колос» Пелиния
 1980: «Грэничерул» Глодяны
 1981—1983: 
 1984: «Луч» Сорока
 1985: «Текстильщик» Тирасполь
 1986: «Строитель» Фалешты
 1987: «Строитель» Фалешты
 1988: «Тигина» Бендеры
 1989: «Тигина-2» Бендеры
 1990: «Молдавгидромаш» Кишинёв
 1991: Молдова (Новые Боросены, Рышканский район)

Статистика по командам

См. также 
 Суперкубок Молдавии по футболу

Примечания

Ссылки 
 Moldova - List of Cup Winners на сайте RSSSF 
 Cupa Moldovei ORANGE на сайте Молдавской федерации футбола 
 Кубок на сайте footballfacts.ru
MoldScore.com - матчи, таблицы, результаты